Качура — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 
 Качура, Борис Васильевич (1930—2007) — советский и украинский государственный деятель.
 Качура, Вячеслав Михайлович (род. 1954) — майор ГРУ СССР.
 Качура, Георгий Иванович (род. 1947) — советский футболист.
 Качура, Наталья Александровна (род. 1991) — артистка Донецкой Народной Республики.
 Качура, Ольга Сергеевна (1970—2022) — гвардии полковник народной милиции ДНР (позывной «Корса»), Герой Российской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики.
 Качура, Яков Демьянович (1897—1943) — украинский советский писатель.

См. также 
 
 
 Качуро